«Antonio Alonso» - conjunto del nombre propio Antonio y el apellido Alonso - puede referirse a:

Personajes 
 Antonio Alonso Ríos (1887-1980), maestro, escritor y político español - presidió el Consejo de Galicia;
 Antonio Alonso Martinez (1963-), pintor portugués;
 ...

Nombre compuesto 
 José Antonio Alonso, .